Taylor Beck (né le  à St. Catharines dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie 

En 2009, il est repêché par les Predators de Nashville au ,  au total.

En 2010, il remporte le trophée Jim-Mahon remis annuellement pour récompenser l'ailier droit qui inscrit le plus de buts.

Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour de l'attaquant Jamie Devane.

En , il part rejoindre l'équipe russe du Avtomobilist Iekaterinbourg qui évolue dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008|| Storm de Guelph || LHO|| 56|| 7|| 14|| 21|| 43|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2008-2009|| Storm de Guelph || LHO|| 67|| 22|| 36|| 58|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Storm de Guelph || LHO||61 ||39 ||54 ||93 ||54 ||5 ||3 ||3 ||6 ||2 
|-
| 2010-2011|| Storm de Guelph || LHO || 62|| 42|| 53|| 95|| 60|| 6|| 3|| 5|| 8|| 10
|-
| 2010-2011|| Admirals de Milwaukee || LAH || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| 8|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2011-2012|| Admirals de Milwaukee || LAH || 74|| 16|| 24|| 40|| 32|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013|| Admirals de Milwaukee || LAH || 50 || 11 || 30 || 41 || 28 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2012-2013|| Predators de Nashville || LNH || 16 || 3 || 4 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Admirals de Milwaukee || LAH || 65 || 17 || 32 || 49 || 38 || 3|| 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014|| Predators de Nashville || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 62 || 8 || 8 || 16 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2015-2016 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 46 || 16 || 17 || 33 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH ||  40 || 13 || 37 || 50 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Oilers d'Edmonton || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 16 || 6 || 10 || 16 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Rangers de New York|| LNH || 2 || 0 || 0 ||  0|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 20 || 3 || 4 || 7 ||	8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 21 || 4 || 9 || 13 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL ||39 ||9 ||13 || 22|| 20|| - || - || - || - || - 
|-
|2018-2019 || Avangard Omsk || KHL ||17 ||10 ||6 || 16|| 8|| 16 || 4 || 16 || 20 || 6 
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL || 56|| 14 || 22|| 36 || 32|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2020-2021 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 56 || 16 || 27 || 43 || 14 || 12 || 4 || 6 || 10 || 2
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Minsk || KHL || 42|| 8|| 30|| 38|| 34|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2022-2023 || Sibir Novossibirsk || KHL || || || || || || 

| 92 || 11 || 12 || 23 || 32 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en mai 1991
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Rampage de San Antonio
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Sibir Novossibirsk